VI Brigada Aérea es el nombre por el que se conoce tanto a:

 la VI Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 o la VI Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana.